Église Saint-Paul fait référence à de nombreux édifices religieux dans le monde chrétien, en particulier :

Allemagne 
 Église Saint-Paul à Berlin-Mitte ;
 Église Saint-Paul à Berlin-Moabit ;
 Église Saint-Paul de Francfort-sur-le-Main ;
Église Saint-Paul de Munich ;
 Église Saint-Paul de Worms.

Belgique 
 Église Saint-Paul d'Anvers
 Église Saint-Paul de Baelen
 Église Saint-Paul de Bruxelles (Uccle)
 Église Saint-Paul de Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles)
 Église de la Conversion de saint Paul de Mont-sur-Marchienne à Charleroi
 Église Saint-Paul de Lokeren
 Église Saint-Paul de Rahier
 Église Saint-Paul de Vossem

Canada 
 Église Saint-Paul de Bas-Caraquet
 Église anglicane Saint-Paul (Lac-Brome)

Danemark 
 Église Saint-Paul de Copenhague

Espagne 
 Église conventuelle Saint-Paul de Valladolid

États-Unis

Californie 
 Église Saint-Paul de San Francisco.

Îles Vierges 
 église Saint-Paul de Frederiksted.

France 
 Église Saint-Paul d'Amiens ;
 Église Saint-Paul d'Auterive ;
 Église Saint-Paul d'Avon ;
 Église Saint-Paul de Bagneux ;
 Église Saint-Paul de Beaucaire ;
 Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier de Bordeaux ;
 Église Saint-Paul de Calce ;
 Église Saint-Paul de Châteauneuf ;
 Église Saint-Paul de Chazelles ;
 Église Saint-Paul de Clermont-l'Hérault ;
 Église Saint-Paul de Frontignan ;
 Église Saint-Paul de Gorhey ;
 Église Saint-Paul d'Hyères ;
 Église Saint-Paul de Lyon ;
 Église Saint-Paul de Montluçon ;
 Église Saint-Paul de Montmartre ;
 Église Saint-Paul de Narbonne ;
 Église Saint-Paul de Nîmes ;
 Église Saint-Paul à Paris anciennement Saint-Paul-des-Champs (disparue)
 Église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris ;
 Église Saint-Paul de Parthenay ;
 Église Saint-Paul de Pesmes ;
 Église Saint-Paul de Peyriac-de-Mer ;
 Église Saint-Paul de Py (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Paul de Reilhac, à Champniers-et-Reilhac ;
 Église Saint-Paul de Rouen ;
 Église Saint-Paul de Saint-Georges-de-Poisieux ;
 Église Saint-Paul de Saint-Paul-Cap-de-Joux ;
 Église Saint-Paul de Saint-Paul-de-Tartas ;
 Église Saint-Paul de Saint-Paul-de-Varax ;
 Église Saint-Paul de Saint-Paul-en-Chablais ;
 Église Saint-Paul de Saint-Paul-lès-Dax ;
 Église Saint-Paul de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais)
 Église Saint-Paul de Strasbourg ;
 Église Saint-Paul de Strasbourg-Koenigshoffen ;
 Église Saint-Paul de Turenne ;
 Église Saint-Paul de Vals-le-Chastel ;
 Église Saint-Paul de Venas ;
 Église Saint-Paul à Reynès (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Paul de Villar-en-Val (Aude).

Lettonie 
 Église Saint-Paul de Riga.

Malte 
 Église Saint-Paul d'Attard ;
 Église Saint-Paul de Bormla ;
 Église Saint-Paul de Rabat.

Royaume-Uni 
 Église Saint-Paul de Charlestown (Cornouailles)
 Église Saint-Paul de Covent Garden (Londres)
 Église Saint-Paul et Saint-Georges à Édimbourg.
 Église Saint-Paul de Truro (Cornouailles)

Serbie 
 Église Saint-Paul de Bač

Suisse 
 Église Saint-Paul de Bâle
 Église Saint-Paul de Cologny

Ukraine 
 Église luthérienne Saint-Paul à Odessa

Voir aussi 
 
  
 
 
 
 

Saint-Paul